Грен (швед. Gren; нем. Grän) — многозначный термин.

 Грен — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Фамилия 
 Грен, Арнольд Карлович (1920—2011) — советский дипломат, партийный, государственный и политический деятель.
 Грен, Антон Иванович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 3476; 26 ноября 1819.
 Грен, Гуннар (1920—1991) — шведский футболист.
 Грен, Егор Егорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5993; 3 декабря 1839.
 Грен, Жорж (род. 1948) — французский хоккеист на траве.
 Грен, Иван Иванович (1898—1960) — советский учёный в области морской артиллерии, вице-адмирал.
 Грен, Матс (род. 1963) — шведский футболист.
 Грен, Фридрих Альберт Карл (1760—1798) — профессор химии и медицины в Галле, основатель журнала «Annalen der Physik».
 Грен, Элмар Янович (род. 1935) — советский и латвийский биолог, член-корреспондент Российской академии наук.

См. также 
 Иван Грен (большой десантный корабль)